Estació de Sant Joan (FGC): estació de la línia Barcelona-Vallès d'FGC a Sant Cugat (Vallès Occidental)
 Estació de Sant Joan (SFM): estació de la línia Palma-Manacor d'SFM prop de Sant Joan (Mallorca)